Рена́то Сайнс (, 14 декабря 1899, Ла-Пас, Боливия — 28 декабря 1982) — боливийский футболист,  полузащитник, участник ЧЮА 1926, ЧЮА 1927 и чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Ренато Сайнс выступал за клуб «Стронгест».

В сборной 
В сборной дебютировал на чемпионате Южной Америки 1926, сыграл во всех матчах турнира. В чемпионате, проводившемся через год в Лиме, Сайнс сыграл лишь в стартовом матче против Аргентины.

На чемпионате мира 1930 года он принял участие только в одной встрече против сборной Бразилии. Матч завершился для боливийцев со счётом 0:4.

Итого: 6 матчей / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Southamerican Championship 1926
 Southamerican Championship 1927

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Стронгест»